Струнный квартет № 1 — многозначный термин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Струнный квартет № 1 (Дворжак)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Струнный квартет № 1 (Прокофьев)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Струнный квартет № 1 (Чайковский)
 
 
 Струнный квартет № 1 (Шостакович)

См. также